R73 (België), ringweg rond Bree
  Vympel R-73,  een lucht-luchtraket